Jenzer ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Egger-Jenzer (* 1956), Schweizer Politikerin (SP)
 Carlo Jenzer (1937–1997), Schweizer Pädagoge
 Emil Jenzer (1908–1995), Schweizer Buchdrucker und Schriftsetzer
 Fritz Jenzer (1907–1985), Schweizer Maler und Grafiker
 Johann Jenzer (1830–1906), Schweizer Architekt

Siehe auch:
 Jenzer Motorsport
 Ramseier & Jenzer